Gene kan avse:

 Gene (by) – en by i Örnsköldsviks kommun och en del av Örnsköldsviks tätort
 Gene (musikgrupp) – ett brittiskt indiepopband som var aktivt 1993–2004
 Gené, kommun i departementet Maine-de-Loire, Frankrike

Förnamn
 Gene (namn) – ett mansnamn (variant av Eugen) eller kvinnonamn (variant av Eugenia)
 Gene Mayer (1956–), en amerikansk tennisspelare